Pseudaprophata är ett släkte av skalbaggar. Pseudaprophata ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Pseudaprophata